Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1997/98 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 1997/98 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Richmond kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, während die Invicta Knights Maidstone insgesamt 20 Spieler einsetzten. Insgesamt kamen 171 Spieler zum Einsatz, von denen 26 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler waren Thomas Hinks-Edwards (Richmond) und Chris Ward (Wood Green) mit jeweils 8 Punkten aus 11 Partien. Einen halben Punkt weniger erzielten Jonathan Speelman (Invicta Knights), Stephen Dishman (Barbican) und Aaron Summerscale (Slough), wobei Speelman neun Partien spielte, Dishman zehn und Summerscale elf. Mit Nigel Davies (Barbican), Alan Smith (North West Eagles), Michael Singleton (Guildford) und Alex Easton (Bristol) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Davies vier Partien spielte, Smith und Singleton je zwei und Easton eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997; AUS = Australien, BEL = Belgien, CAN = Kanada, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IND = Indien, IRL = Irland, LUX = Luxemburg, POL = Polen, RUS = Russland, SCO = Schottland, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Midland Monarchs

Invicta Knights Maidstone

Slough

Wood Green

Barbican Chess Club

Richmond

British Chess Magazine

North West Eagles

Bristol

Guildford

Northumbria

South Wales Dragons

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Im Wettkampf zwischen den North West Eagles und North Umbria wurde die Partie zwischen Stuart Clarke und Simon Dighton wegen eines Aufstellungsfehlers der North West Eagles als gewonnen für North Umbria gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächliche Ergebnis (Remis) berücksichtigt.
 Im Wettkampf zwischen North Umbria und den South Wales Dragons wurde die Partie zwischen Elise Ford und Abigail Cast als gewonnen für die South Wales Dragons gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächliche Ergebnis (Remis) berücksichtigt.
 Elvira Berend hieß bis zur Saison 1996/97 Elvira Sakhatova.
 Abigail Cast hieß bis zur Saison 1996/97 Abigail Dyce.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Einzelnachweise 

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 1997
Schach 1998